De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1997 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 31 augustus 1997 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Valentino Rossi werd gekroond tot 125 cc-kampioen met een derde plaats in de race, wat genoeg was om zijn winnende concurrent Noboru Ueda voor te blijven.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1997
Tsjechië